Штюкельберг () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штюкельберг, Эрнст (художник) (1831—1903) — швейцарский художник.
  (1867—1926) — швейцарский археолог и историк искусства, сын художника Эрнста Штюкельберга.
 Штюкельберг, Эрнст Карл Герлах (1905—1984) — швейцарский математик и физик, внук художника Эрнста Штюкельберга.